— японский анимационный фильм, вольная адаптация биографической книги Кадзуо Дайдзё о жизни Нитабо создателя жанра игры на сямисэне, известного как цугару-дзямисэн.

Сюжет 
Фильм рассказывает о детстве и юности Нитаро Акимото (1857—1928), широко известного как Нитабо, который был одним из самых важных исполнителей игры на сямисэне в истории японской музыки и считается создателем одного из самых важных стилей игры на этом инструменте, известного как цугару-дзямисэн. Нитабо человек с трудным детством: его мать умирает, когда он был в возрасте одного года, а затем в 8 лет он теряет зрение во время эпидемии оспы. Через год после этого умирает и его отец. Аниме рассказывает историю его творческого пути и показывает его взросление как игрока на сямисэне и создателя совершенно нового стиля игры на сямисэне — цугару-дзямисэн.

Персонажи 
 —
 Озвучена: ,  (в детстве)

 — дочь Таманы.
 Озвучена: ,  (в детстве)

 —
 Озвучена: 

 —
 Озвучена: Хироаки Хирата,  (в детстве)

 — мать Юки.
 Озвучена: Масако Кацуки

 —
 Озвучена: 

 —
 Озвучена: Рокуро Ная

 —
 Озвучена: Ясунари Тадзима

 —
 Озвучена: 

 — мать Нитаро.
 Озвучена: 

 —
 Озвучена: 

 — отец Нитаро.
 Озвучена: Акио Оцука

Создание

Анимация 
Некоторые части аниме были анимированы с гораздо большей частотой кадров, чем обычно в аниме, из-за тонких движений плектора сямисэна и каллиграфии в фильме. Анимация сцен, в которых главный герой играет на сямисэне, была создана таким образом, чтобы идеально синхронизироваться с музыкальными треками. Исполнение музыки Нитабо в аниме, точно соответствует исполнению музыки Хиромицу Агацума.

Музыка 
Часть саундтрека к аниме была записана в Польше и исполнена Варшавским филармоническим оркестром под управлением японского композитора Масамити Амано.

Песня 
 Песня「新生」
 Текст песни —  / мызыка — クリヤ・マコト / исполнитель — 
 Песня「たまなのテーマ」
 Текст песни — Сатико Кисида / мызыка —  / исполнитель — Сатико Кисида
 Песня「道」
 Текст песни — Масахиро Мураками / мызыка —  / исполнитель —

Выпуск 
Фильм был выпущен в Японии 21 февраля 2004 года и был представлен на различных международных кинофестивалях.

Восприятие 
Аниме получило общественную премию за лучший анимационный фильм на 11-м Лионском фестивале азиатских фильмов и награду «Лучшее от детского жюри», которая была выбрана детьми возрастом от 9 до 12 лет. Джастин Севакис из Anime News Network оценил фильм как «захватывающую, обучающую и уникальную анимацию, с достойным рассказыванием истории».

Награды и номинации 
На 11-он Лион-Азиатском кинофестивале получил приз от зрительских симпатий. В 2006 году получил главный приз за лучший анимационный фильм на (), крупнейшего фестиваля анимационных фильмов в Азии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мультфильмы Японии
Аниме-фильмы
Фильмы-биографии Японии
Исторические фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии
Музыкальные фильмы Японии
Экранизации литературных произведений
Фильмы на японском языке
Мультфильмы 2004 года
Фильмы Японии 2004 года